Гаагский договор, Гаагский мир — мирный договор, заключённый 17 февраля 1720 года в Гааге между странами Четверного союза и Испанией. Договор положил конец Войне четверного союза.

Испания не была способна в одиночку противостоять четырём ведущим державам Европы. После двух лет войны, 5 декабря 1719 года её главный испанский вдохновитель, министр Хулио Альберони, был отправлен в отставку. 26 января 1720 года Испания согласилась принять условия победителей. Филипп V отказывался от притязаний на земли Италии, кроме Пармы, Пьяченцы и Тосканы, которые отходили сыну Елизаветы Фарнезе. Австрия получала Сицилию, Савойя — Сардинию.

Дальнейшие события показали, что стороны не собираются соблюдать соглашение: Испания продолжала поиски возможности закрепиться в Италии, а итальянцы и Европейские державы вопреки условиям договора не позволили сыну Филиппа V, инфанту Карлосу, наследовать Тоскану.

Источники 
 
 

Мирные договоры XVIII века
Международные договоры Австрии
Международные договоры Англии
Международные договоры Испании
Международные договоры Нидерландов
Международные договоры Франции
1720 год
Договоры по алфавиту
Февраль 1720 года